Barelli ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Barelli (1627–1697), italienischer Baumeister und Architekt
 Aimé Barelli (1917–1995), französischer Jazztrompeter und Bandleader
 Armida Barelli (1882–1952), italienische Kirchen-Aktivistin und Frauenrechtlerin
 Marianna Barelli (* 1976), italienische Ruderin
 Minouche Barelli (1947–2004), französisch-monégassische Sängerin
 Paolo Barelli (* 1954), italienischer Schwimmer
 Walter Barelli (1938–2019), brasilianischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

sowie:
 Georges Barelli (Barelli (Comic)), Comicfigur